Transpower (v. lat. Trans ‚Übertragung‘, und engl. Power ‚Energie‘, also Energieübertragung) steht für:

 Transpower New Zealand, das Staatsunternehmen zur Stromübertragung in Neuseeland.
 Transpower Stromübertragungs GmbH, ehemaliger deutscher Stromnetzbetreiber, umfirmiert zu TenneT TSO